Таненбаум — еврейская фамилия:

 Таненбаум, Абрам Севастьянович (1858—1922) — инженер путей сообщения.
 Таненбаум, Сид (1925—1986) — американский баскетболист.
 Таненбаум, Эндрю (род. 1944) — профессор Амстердамского свободного университета, создатель ОС Minix.

 Танненбаум, Аллан (род. 1945) — американский фотограф.
 Танненбаум, Макс-Жерар (Жерар Ури, 1919—2006) — французский кинорежиссёр.

Двойная фамилия
 Танер-Таненбаум, Жан Львович  (1895—1942) — советский учёный в области теплофикации и централизованного теплоснабжения в СССР.

См. также 
 Танненбаум
 Тененбаум